Onychilis är ett släkte av skalbaggar. Onychilis ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vivlar
Onychilis